Rumont puede referirse a: 

 Rumont, comuna francesa situada en Mosa.
 Rumont, comuna francesa situada en Sena y Marne.